Altoona ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Altoona (Alabama), im Etowah County
 Altoona (Florida), im Lake County
 Altoona (Iowa), im Polk County
 Altoona (Kansas), im Wilson County
 Altoona (Louisiana), im Madison Parish
 Altoona (Ohio), im Jackson County
 Altoona (Pennsylvania), im Blair County
 Altoona (Washington), im Wahkiakum County
 Altoona (Wisconsin), im Eau Claire County
 Altoona Beach, im Anne Arundel County, Maryland
 Altoona Mines, im Pulaski County, Virginia – nicht mehr existent

Sonstiges:
 Altoona Branch, Fließgewässer im Pulaski County, Virginia
 Altoona-Blair County Airport, Airport im Blair County, Pennsylvania
 Altoona Lakes, See im Granite County, Montana
 Altoona Coal Mines, Mine im Blount County, Alabama
 Altoona Lakes Mine, Mine im Granite County, Montana
 Altoona Mine (Colorado), Mine im Lake County
 Altoona Mine (Kalifornien), Mine im Trinity County
 Altoona Park, Park im Eau Claire County, Wisconsin

Siehe auch:
 Altona
 Altonah
 Altuna